Аресто́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Арестович, Алексей Николаевич (род. 1975) — украинский блогер и политик.
 Арестович, Иван Васильевич (1909—1978) — советский партизан.